Falter steht für:

 alternative Bezeichnung für Schmetterlinge
 Falter Fahrräder, eine Fahrradmarke aus Bielefeld
 Falter (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Falter (Wochenzeitung), österreichische Wochenzeitung

Falter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Falter (1880–1954), polnischer Industrieller, Bankier und Politiker
 Franz Falter (1931–2014), österreichischer Organist
 Hartmut Falter (* 1964), deutscher Buchhandelsmanager
 Helmut Falter (* 1935), deutscher Buchhandelsmanager
 Johann Leonhard Falter (um 1735–1807), westfälischer Bildhauer und -schnitzer

 Makarius Falter (1762–1843), deutscher Musikverleger
 Matthias Falter (1908–1985), deutscher Physiker, Nationalpreisträger der DDR
 Max Falter (1937–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Marcel Falter (1886–1966), französischer Grafiker und Illustrator
 Peter Falter (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Falter (* 1960), deutscher Historiker und Naturphilosoph
 Stefan Falter (* 1965), deutscher Volleyballtrainer
 Uta Falter-Baumgarten (1924–2022), deutsche Bildhauerin und Keramikerin

Falter ist auch der Name zweier niederbayerischer Brauereien:
 Falterbräu, Drachselsried
 Brauerei Falter, Regen

Pseudonym:
 Martin Juhls (* 1977), deutscher Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Valter